Janville (Calvados)
Janville (Eure-et-Loir) in het gelijknamige Kanton Janville
Janville (Oise)
Ook:
Janville-sur-Juine, Essone